Вільро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південь від Парижа, 20 км на північ від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 404,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільро на сайті французького Національного інституту географії
 Вільро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре